Lluís Guarner Pérez i Musoles (1902-1986), poète, écrivain, critique littéraire, éditeur et académicien espagnol.
 Manuel Sanchis Guarner (1911-1981), philologue, historien et écrivain espagnol de langue catalane.
Patronyme hispanique